(823) Сисигамбис () — астероид главного пояса, открытый 31 марта 1916 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Гейдельберг.

Назван в честь Сисигамбис, матери Дария III, последнего царя Персии. Во время Битвы при Иссе (333 до н. э.) она была взята в плен Александром Великим вместе с женой Роксаной и дочерью Дария.

Главной отличительной особенностью этого астероида является его малая скорость вращения вокруг своей оси — один оборот  он совершает приблизительно за 146 часов, что составляет чуть больше 6 земных суток.

См. также 
 Список астероидов (801—900)
 Классификации малых планет
 (317) Роксана

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды с периодом более 100 ч